Età contemporanea 
 Stati generali dei Paesi Bassi (in olandese Staten-Generaal), o Stati generali dell'Aia, – denominazione ufficiale del parlamento del Regno dei Paesi Bassi
 
 Passato
 États généraux du Canada français (1967-69)
 Stati generali – organo di rappresentanza dei tre ceti sociali esistente nello Stato francese prima della Rivoluzione francese del 1789 (États généraux)
 Stati generali del 1789 – stati generali convocati l'8 agosto 1788 da Luigi XVI e inaugurati il 5 maggio 1789; essi furono gli ultimi dell'Ancien Régime, crollato a seguito della Rivoluzione
 Stati Generali della Repubblica delle Sette Province Unite – assemblea suprema della Repubblica delle Sette Province Unite (1579-1795)
 Stati Generali delle Fiandre – assemblea suprema delle Fiandre (1579-1790)
 Stati generali della Repubblica Batava – nome del governo della Repubblica Batava dal gennaio 1795 a marzo 1796
 Landstände – nome degli stati generali del Sacro Romano Impero

Televisione 
 Stati generali – programma televisivo italiano